Льерена ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-Сур. Занимает площадь 163 км². Население — 5982 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 117 км.

Известные жители города 
 Карденас, Гарсия Лопес де — испанский конкистадор XVI века, исследователь юго-западных территорий современных США.
 Сьеса де Леон, Педро де (Pedro de Cieza de León) — испанский священник и солдат, ставший одним из первых хронистов, написавших о конкисте (завоевании) континента Южная Америка.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бадахоса
Населённые пункты Бадахоса